Levendaal (straat)
Levendaal (wijk)